В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (Переможниця)
 Андреа Джегер (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (фінал)
 Відсутня
 Гана Мандлікова (3-тє коло)
 Барбара Поттер (1-ше коло)

 Кеті Ріналді-Стункел (1-ше коло)
 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Відсутня
 Джо Дьюрі (чвертьфінал)
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Кеті Джордан (2-ге коло)
 Ева Пфафф (2-ге коло)
 Мануела Малєєва-Франьєре (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International